El término Make Some Noise —en español: ‘Haz algo de ruido’— puede hacer referencia a:

Música 
 «Make Some Noise (álbum)», álbum de Krystal Meyers;
 «Make Some Noise», canción de Hannah Montana (2007);
 «Make Some Noise», canción de Beastie Boys (2011);
 «Make Some Noise», en ‘Na Na Na’ canción de My Chemical Romance (2010).